Oosterdijk (plaats), een dorp in de gemeente Enkhuizen (Noord-Holland)
Oosterdijk (De Marne), een verdronken dorp in De Marne (Groningen)
Oosterdijk (schip), een schip van de Holland-Amerika Lijn, gebouwd in 1913
Hermannus Gerardus Oosterdijk (1731-1795), een auteur uit de 18e eeuw